Холл, Александр: Холл, Александр (1883—1943) — канадский футболист.
 Холл, Александр (1894—1968) — американский кинорежиссёр, монтажёр и киноактёр.